Банкор () — название валюты, предложенной известным английским экономистом Джоном Мейнардом Кейнсом в качестве международной расчётной единицы.

Введение банкора было частью плана Кейнса в отношении устройства международной валютной системы после Второй мировой войны. Курс банкора должен был определяться по отношению к золоту, а курсы всех валют выражались бы в банкорах. Наряду с введением банкора Кейнс предложил создать Международный расчётный союз (), через который должны были бы урегулироваться взаимные задолженности центральных банков. Эти предложения были сформулированы в докладе Кейнса на Бреттон-Вудской конференции. Таким образом, банкор призван был заменить национальные валюты в международных расчётах и превратиться в мировую резервную валюту.

План Кейнса предусматривал создание автоматических кредитных линий для государств с дефицитом платёжного баланса.

Примечания 

Денежные единицы по алфавиту
Деньги, не введённые в обращение
Международные финансы
Расчётные денежные единицы
Кейнсианство